El Sobrante est le nom de deux localités californiennes :
 El Sobrante, dans le comté de Contra Costa ;
 El Sobrante, census-designated place située dans le comté de Riverside.

Homonymie de toponyme